Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Morris () :
 le comté de Morris, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Morris, situé dans l'État du New Jersey ;
 le comté de Morris, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi